Fredriksberg (plaats), een plaats in de Zweedse gemeente Ludvika
 Fredriksberg (Malmö), een wijk in het stadsdeel Fosie van de Zweedse stad Malmo